Вейк-ан-Зее 2012 — 74-й международный турнир, который проходил с 14 по 29 января 2012 года.

Участники турнира 

Рейтинги даны на январь 2012 года.

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 

2012 год в шахматах
Вейк-ан-Зее (шахматный турнир)